

Светослав () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Кайнарджа.
 Светослав () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.